Перри Макджилливрэй (, 5 августа 1893 — 27 июля 1944) — американский пловец и ватерполист, олимпийский чемпион.

Перри Макджилливрэй родился в 1893 году в Ок-Парке (пригороде Чикаго), окончил торговую школу Crane Tech. Во время учёбы в школе Ок-Парк вступил в спортивный клуб Иллинойса (), где тренировался под руководством Фрэнка Салливана, а после ухода того в Принстонский университет, Билла Бахраха. В 1912 году на Олимпийских играх в Стокгольме он завоевал серебряную медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем, а также выступил на дистанции 100 м вольным стилем, но неудачно. В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене он завоевал золотую медаль в эстафете 4×200 м вольным стилем с мировым рекордом, а также выступил на дистанции 100 м на спине, но неудачно; также на этой Олимпиаде он играл за сборную США по водному поло, которая в итоге заняла 4-е место.

С 1908 по 1927 год 29 раз (из них 13 — в эстафете) становился чемпионом страны по плаванию, установил 9 мировых рекордов. Четырежды выигрывал Чикагский речной марафон.

В составе ватерпольной команды Иллинойса играл с 1912 по 1924 год, 7 раз становился чемпионом страны (1914, 1915, 1916, 1917, 1921, 1923, 1924). На Олимпиаде в Амстердаме возглавлял ватерпольную сборную. Работал тренером по плаванию в Чикагском университете. Окончил Иллинойсский университет.

Включён в Зал славы мирового плавания в 1981 году и в американский Зал славы водного поло в 1976 году.

Похоронен на кладбище Окридж — Глен-Ок в пригороде Чикаго.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Зала Славы мирового плавания
 Профиль на сайте Зала славы водного поло США

Ватерполисты США
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Игроки ВПК «Иллинойс»
Пловцы США
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1912 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1912 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1920 года
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Рекордсмены мира в плавании
Чемпионы США по плаванию
Ватерпольные тренеры США
Тренеры мужской сборной США по водному поло
Преподаватели Чикагского университета
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Похороненные в Иллинойсе